Sara Holmgren kan avse:
 Sara Holmgren (handbollsspelare) (född 1979)
 Sara Holmgren (friidrottare) (född 1990), terränglöpare